East Village es el nombre dado a los barrios de ciertas ciudades:

Canadá
Downtown East Village (Calgary), Alberta.

Reino Unido
East Village (Devon)
East Village (Liverpool)

Estados Unidos
East Village (Des Moines), Iowa.
East Village (Flint), un barrio en el East Side de Flint, Míchigan.
East Village (Long Beach), distrito de artes.
East Village (Manhattan), un barrio muy conocido de la ciudad de Nueva York.
East Village (San Diego), un barrio en el centro de San Diego.

East Village también es el nombre de una banda inglesa:
East Village, Band